Суперкубок Іспанії з футболу 1992 — 7-й розіграш турніру. Матчі відбулись 28 жовтня і 11 листопада 1992 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Атлетіко (Мадрид).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

1992
Іспанія
1992 в іспанському спорті